Garciaz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garcíaz, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Garciaz (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar